Джон Майкл Хендри (; 6 января 1970, Глазго) — шотландский футболист, нападающий.

Начал карьеру в шотландском «Данди». В 1990 году перешёл в лондонский «Тоттенхэм». Известен по голам в двух матчах высшего дивизиона английского чемпионата: 20 мая 1991 года, через два дня после победного для «Тоттенхэма» финального матча Кубка Англии, забил мяч на «Олд Траффорде» в ворота «Манчестер Юнайтед» (1:1) в игре Первого дивизиона, 11 мая 1993 года забил два мяча в ворота «Арсенала» на «Хайбери» (3:1) в матче Премьер-лиги за 4 дня до финала Кубка Англии, в котором «Арсенал» играл против «Шеффилд Уэнсдей».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Данди»
Игроки ФК «Форфар Атлетик»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Мотеруэлл»
Игроки ФК «Стерлинг Альбион»